Katarakt kan syfta på:

Katarakt (vattenfall) – ett stort vattenfall 
Katarakt – en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen, se Grå starr.

Ögonsjukdomar